Wasenhorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Wasenhorn (Brig), bergstopp i Valais, 
 Wasenhorn (Goms), bergstopp i Valais,